Franz Rodde ist der Name folgender Personen:
 Franz-Joachim von Rodde (1922–2011), deutscher Generalmajor